Децентрализованный турнир 2015 () — 99-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Участники

Апертура

Клаусура

Дополнительный матч за 1-е место

Сводная таблица

Третий этап

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 6 декабря, а ответные состоялись 9 декабря.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Матчи за 3-е место 
Первый матч был проведён 12 декабря, а ответный состоялся 15 декабря.

|}

Первый матч

Ответный матч

Финал 
Первый матч был проведён 13 декабря, а ответный состоялся 16 декабря.

|}

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Перу 2015 на rsssf.com

2015
Перу
Спорт в Перу в 2015 году